Села:
 Широка Долина — Дніпропетровська область, Широківський район
 Широка Долина — Полтавська область, Великобагачанський район